Клінч — спортивний термін

Клінч — гірська вершина у системі Великий Кавказ

Клінч — округ штату Джорджія
 Клінч — річка у шатах Теннессі та Вірджинія.